Натуральне число 44
 44 рік до нашої ери
 44 рік нашої ери
 44 століття до нашої ери